Christmas Island henviser til to forskellige øer.

 Christmas Island (Stillehavet) – ø der hører under Kiribati.
 Christmas Island (Indiske Ocean) – ø der hører under Australien.